Caneva ima više značenja:
 Caneva, Alessandria
 Caneva, Genoa
 Caneva, Pordenone